Зборівська битва (1649) — переможна битва української армії, яку очолював Богдан Хмельницький, над коронним польським військом під командуванням короля Яна II Казимира.
 Зборівська битва (1917) — битва між російською та австро-угорською арміями 1-2 липня (17-18 червня за ст. стилем) 1917 року